Antonsson är ett svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Antonsson 3 431
 Antonson 73
 Antonzon 1
Tillsammans blir detta 3 505 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Antons son.

Personer med efternamnet Antonsson

 Anders Antonsson (1856–1935), målarmästare, politiker, , liberal, senare högerman
 Bertil Antonsson (1921–2006), brottare
 Birgit Antonsson (född 1942), litteraturvetare, riksbibliotekarie 
 Daniel Antonsson (född 1974), basist och gitarrist
 Edgar Antonsson (1933–2010), journalist och tidningsman
 Evert Antonsson, ordförande i Jägarnas riksförbund
 Görgen Antonsson, flera personer
 Görgen Antonsson (författare) (född 1958), författare, översättare och förläggare
 Görgen Antonsson (musiker) (född 1977)
 Hans Antonsson (1934–2021), brottare
 Johannes Antonsson (1921–1995), lantbrukare, politiker, ämbetsman, centerpartist
 Lotta Antonsson (född 1963), konstnär
 Marcus Antonsson (född 1991), fotbollsspelare
 Mikael Antonsson (född 1981), fotbollsspelare
 Monica Antonsson (född 1949), journalist och författare
 Oscar Antonsson (1898–1960), konsthistoriker, museiman och skulptör
 Sven Antonsson (född 1960), militär
 Tomas Antonsson  (född 1980), TV-fotograf

Fiktiva personer
 Polisen Antonsson i böckerna om Agaton Sax

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn